Сайга:
 Сайга (сайгак, Saiga tatarica) — парнокопытное животное
 Сайга — река в Томской области, приток Чулыма;
 Сайга — населённый пункт в Верхнекетском районе Томской области;
 «Сайга» — семейство охотничьих карабинов на базе автомата Калашникова.
 «Сайга-12» — самозарядные гладкоствольные ружья.
 «Сайга МК» — самозарядные карабины.
 «Сайга» — галера Балтийского флота Российской империи, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 Сайга, Мицуки (род. 1973) — японская сэйю.